63-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 63-й меридиан восточной долготы
 63-й меридиан западной долготы

См. также 
 63-я параллель северной широты
 63-я параллель южной широты